Ambrosius Schlumpf ist der Name folgender Personen:

* Ambrosius Schlumpf (Politiker, 1497) (1497–1566), Schweizer Politiker und Bürgermeister 
 Ambrosius Schlumpf (Politiker, 1573) (1573–1635), Schweizer Politiker und Bürgermeister